Entwicklungssystem steht für
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), eine Sammlung von Anwendungsprogrammen
System Design Kit (SDK), ein Systementwicklungspaket, insbesondere für Mikrocontroller
:Kategorie:Computerspiel-Entwicklungssystem, darunter Spiel-Engines